

Patronyme 

 Louis Victor Plessier (1856-1914), général français tué au début de la Première Guerre mondiale ;
 René Plessier, bassoniste français ;
 Victor Plessier (1813-1886), homme politique français.

Voir aussi